If Stockholm Open 2015 — 47-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Стокгольме, Швеция, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2015 году турнир прошёл с 19 по 25 октября. Соревнование продолжала осеннюю зальную серию турниров в Европе.

Прошлогодними чемпионами являются:
 Одиночный турнир —  Томаш Бердых
 Парный турнир —  Эрик Буторак /  Равен Класен

Общая информация 
Первым номером посева одиночного турнира стал прошлогодний чемпион Томаш Бердых (№ 5 в мире на тот момент). Чешский теннисист был единственным представителем Топ-10 на этих соревнованиях и в итоге смог защитить свой титул. В финале он переиграл седьмого номера посева Джека Сока (№ 33 в мире). Для чеха эта победа стала третьей на местных соревнованиях за последние четыре года (первый раз он выиграл в 2012 году).

В парном турнире победителем стала второй сеянный дуэт Николас Монро и Джек Сок. В финале они обыграли Майкла Винуса и Мате Павича. Прошлогодние победители Эрик Буторак и Равен Класен не защищали свой титул, однако Буторак принимал участие в турнире совместно с Скоттом Липски под третьим номером посева и их команда добралась до полуфинала, где проиграла Монро и Соку.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Томаш Бердых обыграл  Джек Сока со счётом 7-6(1), 6-2.
 Бердых выигрывает 2-й одиночный титул в сезоне и 12-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Сок сыграл 2-й одиночный финал в сезоне и за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Николас Монро /  Джек Сок обыграли  Майкла Винуса /  Мате Павича со счётом 7-5, 6-2.
 Монро выигрывает 1-й парный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Сок выигрывает 3-й парный титул в сезоне и 6-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Стокгольма по теннису
 Мировой тур ATP 2015
 Мировой тур ATP 250
 Открытый чемпионат Швеции по теннису 2015

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Швеция
Теннис
Октябрь 2015 года
2015